IV liga polska w piłce nożnej w sezonie 2004/2005 podzielona była na 19 grup. Rozgrywki podlegały pod wojewódzkie związki piłki nożnej. Zwycięzcy każdej z grup (oprócz grup z województw małopolskiego, śląskiego i wielkoplskie) uzyskały awans do III ligi, zaś zwycięzcy z województw, gdzie są dwie grupy IV ligi, grali w barażu o wejście do wyższej klasy rozgrywkowej.

Grupa I (dolnośląska) 

||rowspan=13|

Grupa II (kujawsko-pomorska) 

||rowspan=13|

Grupa III (lubelska) 

||rowspan=11|

Grupa IV (lubuska) 

||rowspan=13|

Grupa V (łódzka) 

 Górnik Łęczyca awansował do III ligi, grupy I
 WKS Wieluń, Unia II Skierniewice i Pogoń Zduńska Wola spadły do klasy okręgowej
 Pogoń Zduńska Wola straciła dwa punkty za zaległości finansowe
 Unia II Skierniewice i WKS Wieluń wycofały się z rozgrywek w przerwie zimowej
 Pogoń Zduńska Wola nie została dopuszczona do rozgrywek w rundzie wiosennej

Grupa VI (małopolska wschód) 

 Kolejarz Stróże awansował do baraży o III ligę
 Huragan Waksmund spadł do klasy okręgowej

Grupa VII (małopolska zachód) 

 Garbarnia Kraków awansowała do baraży o III ligę
 Skawa Wadowice i Pogoń Miechów spadły do klasy okręgowej

Grupa VIII (mazowiecka) 

 Dolcan Ząbki awansował do III ligi, grupy I
 Wisła II Płock, Pilica Białobrzegi, Olimpia Warszawa, KS Łomianki, Kasztelan Sierpc i Korona Góra Kalwaria spadły do klasy okręgowej

Grupa IX (opolska) 

 Skalnik Gracze awansował do III ligi, grupy III
 Hetman Byczyna, Burza Gręboszów, Małapanew Ozimek i Orzeł Branice spadły do klasy okręgowej

Grupa X (podkarpacka) 

 Stal Sanok awansowała do III ligi, grupy IV
 JKS 1909 Jarosław, MKS Kańczuga, Zryw Dzikowiec, Krośnianka-Karpaty Krosno i Sanovia Lesko spadły do klasy okręgowej

Grupa XI (podlaska) 

 Wigry Suwałki awansowały do III ligi, grupy I
 Victoria Łyski i Kolejarz Czeremcha spadły do klasy okręgowej

Grupa XII (pomorska)

Tabela 

 Cartusia Kartuzy awansowała do III ligi, grupy II
 Gryf Wejherowo, KP Sopot, Chojniczanka Chojnice i Gedania Gdańsk spadły do klasy okręgowej
 Radunia Stężyca została wycofana z rozgrywek wskutek afery korupcyjnej. Zastąpiła ją Arka II Gdynia

Baraże o utrzymanie 
Po zakończeniu sezonu rozegrano baraże o utrzymanie pomiędzy zespołami z miejsc 13-15 IV ligi oraz wicemistrzami z 3 grup klasy okręgowej w woj. pomorskim.

Zwycięzca: Wierzyca Pelplin

Zwycięzca: Jantar Ustka (dzięki bramkom na wyjeździe)

Zwycięzca: Pomezania Malbork (po rzutach karnych)

Grupa XIII (śląska I) 

 Raków Częstochowa awansował do baraży o III ligę
 Lotnik Kościelec i MKS Sławków spadły do klasy okręgowej
 Górnik II Zabrze został zlikwidowany

Grupa XIX (śląska II) 

 Koszarawa Żywiec awansowała do baraży o III ligę
 Górnik Pszów i MKS Lędziny spadły do klasy okręgowej

Grupa XV (świętokrzyska) 

||rowspan=13|

Grupa XVI (warmińsko-mazurska) 

 Jeziorak Iława awansował do III ligi, grupy I
 Zamek Kurzętnik, MKS Korsze, Tęcza Biskupiec i Ewingi Zalewo spadły do klasy okręgowej

Grupa XVII (wielkopolska południowa) 

 Kania Gostyń awansowała do baraży o III ligę
 Dąbroczanka Pępowo i Mróz Wisła Borek Wielkopolski spadły do klasy okręgowej

Grupa XVIII (wielkopolska północna) 

 Nielba Wągrowiec awansowała do baraży o III ligę
 TPS Winogrady Poznań i Patria Buk spadły do klasy okręgowej

Grupa XIX (zachodniopomorska) 

 KP Police awansował do III ligi, grupy II
 Stal Szczecin, Drawa Drawsko Pomorskie, Dąb Dębno, Leśnik/Rossa Manowo, Sokół Pyrzyce i Mirstal Mirosławiec spadły do klasy okręgowej

Baraże o III ligę 
Udział biorą mistrzowie grup: małopolskich, śląskich i wielkopolskich. Zwycięzca dwumeczu awansuje do III ligi.

Województwo małopolskie 
 Garbarnia Kraków  – Kolejarz Stróże  2:1
 Kolejarz Stróże – Garbarnia Kraków  2:0

Kolejarz Stróże awansował do III ligi, grupy IV.

Województwo śląskie 
 Koszarawa Żywiec  – Raków Częstochowa  0:0
 Raków Częstochowa – Koszarawa Żywiec  0:0 k.9:8

Raków Częstochowa awansował do III ligi, grupy III.

Województwo wielkopolskie 
 Kania Gostyń  – Nielba Wągrowiec  2:0
 Nielba Wągrowiec – Kania Gostyń  2:0 k.3:5

Kania Gostyń awansowała do III ligi, grupy II.

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2004 w polskim sporcie
2005 w polskim sporcie